Un craqueur peut désigner :
 un déplombeur de logiciels.
 un dispositif permettant de réaliser un craquage dans la pétrochimie.